Estació de Vigo-Urzáiz, estació de ferrocarril de la ciutat de Vigo. Pertany a l'eix atlàntic d'alta velocitat.
 Estació de Vigo-Guixar, estació d'Adif situada a la ciutat de Vigo.